Велосипедная майка (другое название — джерси) — специальная майка для велогонщиков. Профессиональная велосипедная майка значительно отличается от обычных маек. Велосипедная майка сделана специально с расчётом на то, что велогонщик во время езды находится в согнутом положении. Карманы на майке находятся сзади, что не доставляет неудобств гонщику. На майке есть молния, на случай если велогонщику станет жарко и он мог бы её расстегнуть.

В профессиональном шоссейном велоспорте у каждой команды свой дизайн маек с различными спонсорскими наклейками.

Существуют также отличительные майки лидеров различных классификаций гонки. Самая известная среди них — жёлтая майка лидера генеральной классификации Тур де Франс.

Отличительные майки 
Различные отличительные майки на разных велогонках.

Лидеры классификаций

Победители чемпионатов 

Велосипедные майки